Skrót EFG może oznaczać:
 EFG Eurobank Ergasias
 Polbank EFG
 EFG-Hermes Holding Company
 Enterprise Finance Guarantee